Фридмен — фамилия.

Известные носители:
 Фридмен, Джеймс (, род. 1936) — американский экономист.
 Фридмен, Дуги (род. 1974) — шотландский экс-футболист.
 Фридмен, Бенджамин () — американский экономист
 Фридмен, Росс — американский музыкант, гитарист
 Фридмен, Том (, род. 1965) — американский скульптор-концептуалист

См. также 
 Фримен